

Ім'я Юліан 
Юліан — українське чоловіче ім'я латинського походження, присвійний прикметник  — юліанський до   — Юлій.

Відомі особи з ім'ям Юліан 

 Дідій Юліан (133—193) — імператор Римської імперії (II століття н. е.);
 Юліан з Панонії (?–285) — імператор Римської імперії.
 Юліан ІІ Віступник, імператор Римської імперії (IV століття н. е.);
 Юліан Гостинний, святий Католицької церкви;
 Юліан Угорський — монах Домініканського ордена, дослідник та мандрівник. Свідок нашестя військ Батия на Волжську Булгарию і Русь.
 Юліан Кулаковський (1855—1919) — український історик, археолог, антикознавець, філолог-класик.
 Юліан Панькевич (1863—1933) — український художник, літератор, громадський діяч.
 Юліан Фаб'янський (1866—1943) — український інженер, нафтовик.
 Юліан Дорош (1909—1982) — український фотограф-художник, піонер української кінематографії в Галичині, етнограф, краєзнавець.
 Юліан Савко (1944) — український скульптор, живописець, графік.
 Юліан Китастий (1958) — композитор, співак, диригент, кобзар, бандурист, сопілкар.
 Юліан Капицин, VJ Канала MTV, автор і ведучий програми «Стерео ранок»
 Юліан Семенов — радянський письменник, сценарист, журналіст, засновник газети «Цілком таємно».
 Юліан Шкрум -Український тенісист, науковець, футболіст, лауреат Нобелівської Премії з фізики та математики(алгебра і геометрія) а токож автор праць про теорему Шкрума та теорему про гіперпозицію як часову вісь.

Відомі особи з прізвищем Юліан 
  (1972) — німецький письменниця.

Географічні назви (топоніми) 

 Занкт-Юліан — громада в Німеччині в землі Рейнланд-Пфальц.

Інше 
 Юліанський день — одиниця вимірювання часу в системі юліанського датування.
 Юліанський календар — календар, запроваджений 1 січня 45 року до н. е. Юлієм Цезарем наприкінці 46 року до н. е..
 Юліанський рік — одиниця вимірювання часу тривалістю 365,25 днів.

Іншомовні аналоги імені Юліан 

 , Джуліан, Джульян
 , Юліан
 , Джуліан, Джульан (Джульен)
 , Хуліан
 , , , , Юліан
 , Джуліано, Джульано
 , Джульен
 , Жульєн
 , Жуліано
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

Джуліан (значення)

Джуліано (значення) 
 Джуліано ді П'єро Медічі — (1453—1478) — співголова Флорентійської республіки разом з братом Лоренцо Медічі з 1469 до 1478 року.

Жуліано (значення) 
 Жуліано Віктор де Паула (1990) — бразильський футболіст, атакувальний півзахисник клубу «Істанбул Башакшехір». 2010 року дебютував за основну збірну Бразилії.

Хуліан (значення)

Примітки

Посилання 
 Список українських жіночих імен
 Список українських чоловічих імен
 Український правопис. IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ — К.: Наукова думка, 2015. — с. 131 
 

Особові імена
Чоловічі імена грецького походження
Слов'янські імена